Ландстинг (, ) — наименование административно-территориального органа власти в ряде северных стран.

Этимология 

Слово двусоставное: land + ting:
land — земля (как единица внутреннего территориального устройства страны); 
 , современное скандинавское ting — тинг, народное собрание свободных мужчин как орган власти в древней Скандинавии; то же, что  — таг у древних германцев.

Происхождение «тинг» то же, что и у ,  — предмет . Оба корня восходят к прагерманскому *þengan, означающему «назначенное время». 

В этом же этимологическом ряду находятся фолькетинг в Дании (), альтинг в Исландии, стортинг в Норвегии.

На Фарерских островах лёгтинг () и на Аландских корень løg~ — вариант написания land на местных языках, в связи с чем при переводе этот термин часто передаётся шведским «ландстинг».

Дания 
В 1849 — 1953 годах ландстингом () называлась верхняя палата парламента Дании.

Гренландия

Швеция 
Ландстинги как представительные органы самоуправления впервые были созданы в ленах Швеции в 1862 году. По конституции избираются населением на срок 3 года. Ландстинг должен состоять не менее, чем из 20 депутатов.

Аландские острова 

На Аландских островах, формально принадлежащих Финляндии, но ориентирующихся во всём на Швецию (в 1917 году жители островов подавали петицию шведскому королю о включении островов в состав Шведского королевства; см. Аландский кризис), орган местного самоуправления — парламент — получил название ландстинг (lagting, lagtinget).

Срок полномочий — 3 года; численный состав — 30 депутатов, избираемых всем населением. Исполнительным органом аландского данстинга является провинциальное правление. Правление возглавляет провинциальный советник, избрание которого входит в полномочия ландстинга. Круг вопросов, входящих в компетенцию ландстинга, ограничен вопросами местного управления.

См. также 

 Административное деление Швеции
 Парламент Гренландии

Литература

Примечания 

Административное деление Швеции
Местное самоуправление
Государственное устройство Швеции